Пахаритос има више значења:

 Пахаритос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пахаритос, Лос Пахарос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пахаритос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пахаритос (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пахаритос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пахаритос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пахаритос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пахаритос (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пахаритос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пахаритос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пахаритос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахаритос (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахаритос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахаритос (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахаритос (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахаритос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику